Прискиан () — античное мужское имя. Известные носители:

 Прискиан Кесарийский (ум. нач. IV века) — христианский мученик.
 Прискиан Лидийский (1-я пол. VI века) — философ-неоплатоник.

См. также 
 Присциан